Cascara bezeichnet:

 ein Medikament, siehe Cascara sagrada
 einen Rhythmus, siehe Cascara (Rhythmus)
 ein Aufguss aus der Kaffeekirsche, siehe Cascara (Aufguss)